Mohammad Sadeghi (Ahvaz, Irão, 16 de Março de 1952) foi um antigo futebolista iraniano.

Carreira a nível de clubes

Sadeghi jogou pelo Gomrok Ahvaz F.C., Pas F.C. e  Shahin F.C..

Carreira internacional

Sadeghi jogou pela Seleção Iraniana de Futebol, tendo participado na Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Nascidos em 1952
Naturais de Ahvaz
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978